Ортона-деи-Марси () — коммуна в Италии, располагается в регионе Абруццо, в провинции Л’Акуила.

Население составляет 722 человека (2008 г.), плотность населения составляет 14 чел./км². Занимает площадь 52 км². Почтовый индекс — 67050. Телефонный код — 0863.

Покровителем коммуны почитается святой мученик , празднование 8 мая.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.ortona.aq.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/